Владимир Николаевич Завдеев (род. 1934) — горняк, Герой Социалистического Труда (1986), лауреат Государственной премии Казахской ССР (1978).

Биография 
С 1960 года работает в угольной промышленности. В 1962-63 г. — работник горнодобывающей промышленности. С 1963 года — бригадир производственного объединения Карагандауголь и на шахте «Молодежная».

В 1981-85 гг. его бригада прорыла горных выработок длиной 28,9 тыс. (из них 2,2 тыс. внеплановых) погонных метров при 5,8 тыс. п. м. среднегодового темпа проходки.

Награды 
Награждён орденом Ленина, полный кавалер знака «Шахтерская Слава».

Источники 

Родившиеся в 1934 году
Герои Социалистического Труда
Лауреаты Государственной премии Казахской ССР